Höchsmann, Hoechsmann:
 Johannes Höchsmann (1841, Maniersch (Szászmagyaros, Măgheruș), Târnava Mică  1905, Hermannstadt (Sibiu))
 Irmgard Höchsmann-Maly (1920, Hermannstadt (Sibiu)  2003, Wiehl-Drabenderhöhe)

Nume de familie din Transilvania
Nume de familie germane